Мой адмирал — песня российской группы «Любэ» и певицы Виктории Дайнеко, написанная для фильма «Адмиралъ». Посвящена взаимоотношениям контр-адмирала российского флота Александра Васильевича Колчака с Анной Тимирёвой.

Автор музыки и слов Игорь Матвиенко.

Песня номинировалась на VII ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2009 в номинации «Лучший саундтрек»..

Исполнители о песне 
«Я очень сильно волновалась при записи и от волнения даже сразу не смогла правильно спеть, растерялась, — продолжает певица. — Когда я услышала, как моя вокальная часть, стилизованная под чтение письма, органично влилась в эту композицию, я была очень рада, что получилась такая замечательная и глубокая песня». Виктория Дайнеко

«Игорь Матвиенко написал отличную композицию, очень подходящую под настроение и атмосферу фильма. Я уверен — нам всем будет чем гордиться, когда фильм выйдет на экраны». Николай Расторгуев

Примечания 

Песни русских рок-групп
Песни 2009 года
Песни на русском языке
Песни России
Песни по алфавиту
Песни, написанные Игорем Матвиенко
Любэ
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»